Charles-Joseph Carmejane, 1772-1830, militaire français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, fait baron de Pierredon lors des guerres napoléoniennes ;
 Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA) de Carmejane, dans la commune du Chaffaut-Saint-Jurson, Alpes-de-Haute-Provence.